Шатору може да се односи на:

 Шатору (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Шатору (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр